Pjađe ima više značenja:
 Pjađe (Ankona)
 Pjađe (Askoli Pičeno)
 Pjađe (Frozinone)
 Pjađe (Groseto)
 Pjađe (L’Akvila)
 Pjađe (Pezaro-Urbino)